Troy Hill (Pittsburgh), een wijk in Pittsburgh
Troy Hill (Saba), een heuvel op Saba